Петер Смрек (; 16 февраля 1979, Мартин) — словацкий хоккеист, защитник.

Карьера 
Петер Смрек начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в своём родном городе Мартине, выступая за юниорскую команду МХК «Мартин». В 1998 году Петер уехал в Северную Америку, где выступал в низших лигах до 2004 года. На драфте НХЛ 1999 года Смрек был выбран в 3 раунде под общим 85 номером клубом «Сент-Луис Блюз». Петер провёл 28 матчей в НХЛ в составе «блюзменов» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2004 году Смрек вернулся в Европу, где подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Гризли Адамс Вольфсбург». Следующий сезон Петер провёл в Швеции, выступая за клуб «Мура». В сезоне 2006/2007 Смрек вернулся в Германию, где отыграл два года в клубе «Франкфурт Лайонс». В 2008 году Петер подписал контракт с родным клубом «Мартин», однако, спустя всего 4 игры отправился в Чехию, став игроком «ХК Пльзень».

29 мая 2009 года Петер подписал контракт с череповецкой «Северсталью». Однако, практически половину сезона Смрек был травмирован, поэтому 26 августа 2010 года директор «Северстали» Анатолий Теницкий объявил о расторжении контракта с игроком.

Международная 
За сборную Словакии Петер Смрек выступал на молодёжном Чемпионате Мира 1999, Чемпионатах Мира 2002 и 2009 годов, а также Олимпийских Играх 2002. Петер — чемпион Мира 2002 года.

Достижения 
 Чемпион мира 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата Мира среди молодёжи 1999.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 19 сентября 2011 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты Словакии
Хоккейные защитники
Игроки «Де-Мойн Баккэнирс»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Пеория Ривермен» (ECHL)
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Северсталь»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года